Het Broek is een buurtschap in de gemeente Venlo, in de Nederlandse provincie Limburg.

De buurtschap ligt in het noorden van Tegelen en wordt aan noord- en oostzijde begrensd door de N271 en de A73, aan zuidzijde door Tegelen-Centrum en aan westzijde door de Maas.

De buurtschap is voornamelijk een woonwijk, met direct aan de A73 enkele bedrijven, waaronder ook de kazerne van de Regionale brandweer, regio Limburg-Noord. Aan zuidzijde geeft De Munt de grens aan met de Tegelse kern. In het gebied lagen en liggen enkele kenmerkende gebouwen en monumenten. Zo bevond zich tot in de Franse tijd de Drumpselhof aan zuidzijde van het gebied, bestaat de monumentale Hulsforthof nog steeds aan de noordzijde en kijkt de schoorsteen van Canoy-Herfkens nog steeds uit over de A73.

Plaats in Limburg (Nederland)
Wijk in Venlo